

Patronyme 

 Astrid Buka, femme politique en République démocratique du Congo ;
 Donald Buka (1920-2008), acteur américain ;

Toponymes 

 Buka est la seconde plus grande île de la région autonome de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Buka est une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Voir aussi